Gianni e Pinotto (Abbott and Costello) – coppia di comici statunitense formata dagli attori Bud Abbott e Lou Costello.
 Gianni e Pinotto (The Abbott and Costello Show) – serie televisiva statunitense trasmessa tra il 1952 e il 1954. 
 Gianni e Pinotto (The Abbott and Costello Cartoon Show) – serie televisiva animata trasmessa  nel 1967.